La versiones cinematográficas de La traviata son:

 La traviata (película de 1922) película de 1922 dirigido por Challis Sanderson
 La traviata (película de 1983) película de 1983 dirigido por Franco Zeffirelli